Luis IV, gran duque de Hesse y el Rin (Friedrich Wilhelm Ludwig Karl; Darmstadt, 12 de septiembre de 1837-Ib., 13 de marzo de 1892) fue gran duque de Hesse-Darmstadt. Sobrino del gran duque Luis III de Hesse-Darmstadt, esposo de la princesa Alicia del Reino Unido; descendientes suyos son Lord Luis Mountbatten o el príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

Parentescos 
Luis IV era hijo del príncipe heredero Carlos de Hesse-Darmstadt y de la princesa Isabel de Prusia, que era hija del príncipe Guillermo de Prusia y de la landgravina María Ana de Hesse-Homburg, y por parte de padre nieta del rey Federico Guillermo II de Prusia.

El príncipe era, además, sobrino de la princesa María de Hesse-Darmstadt que sería emperatriz de Rusia, y del príncipe Alejandro de Hesse-Darmstadt, del cual descienden los príncipes de Battenberg y la familia Mountbatten.

Vida

El padre de Luis era el hermano menor del gran duque Luis III. quien, sin descendencia, había designado a su sobrino como heredero después de que el príncipe Carlos se negara a sucederlo por razones de salud.

Junto con su hermano menor Enrique, comenzó su entrenamiento militar en 1854 y dos años más tarde los hermanos comenzaron a estudiar en las universidades de Göttingen y Gießen. La madre decidió que sus hijos ingresarían al servicio militar prusiano, a pesar de que el tío de Luis, Alejandro, ofreció el servicio militar austriaco. En el servicio prusiano conoció a la posterior esposa del príncipe heredero de Prusia, Victoria, fue invitado a Inglaterra y le presentó a su hermana, Alicia.

Ludwig se casó el 1 de julio de 1862 en Osborne House en la Isla de Wight con la princesa Alicia del Reino Unido (1843-1878), la segunda hija mayor de la reina Victoria. Alicia era la hermana de la princesa Victoria , lo que convirtió a Luis en el cuñado del príncipe heredero Federico, el más tarde emperador alemán, con quien tuvo una amistad desde su juventud en el ejército prusiano. Con el príncipe heredero, también emprendió un extenso viaje a Oriente en 1869 para abrir el Canal de Suez.

La influencia de su esposa liberalizó la corte de Darmstadt. El Palacio Nuevo de Darmstadt fue construido con fondos ingleses.

Debido a la constitución del gran ducado de Hesse, el príncipe Luis fue miembro de la primera cámara de los estados del Gran Ducado de Hesse desde 1863 hasta 1877.

Durante la Guerra austro-prusiana el gran ducado de Hesse-Darmstadt dio apoyo al emperador Francisco José I de Austria, en contra de Prusia. Luis luchó en Gravelotte, antes de Metz y en Orleans como comandante de la división de Hesse. Se perdió la guerra, y Hesse fue ocupado. A pesar de ello, mantuvieron su soberanía a cambio de la colaboración durante la Guerra franco-prusiana de 1870.

Después de la Guerra Alemana, en la que Luis participó como comandante de la 2.ª Brigada de Infantería de Hesse, el Gran Duque Hereditario se confesó contra Luis III y su primer ministro von Dalwigk en una dirección proprusiana sobre la cuestión alemana. Luis amenazó con renunciar al mando de la división del ejército de Hesse y así implementó la reorganización militar.

Después de la muerte de su tío, Luis se convirtió en gran duque de Hesse y del Rin en 1877. La gran duquesa Alicia murió un año después en 1878, solo cuatro semanas después que su hija menor María, como ella, de difteria. Los asuntos de estado se llevaron a cabo bajo Luis IV, Julius Rinck von Starck y Jakob Finger como primer ministro de acuerdo con los principios liberales del gran duque y la mayoría liberal en el Landtag.

El 30 de abril de 1884 volvió a casarse en matrimonio morganático con Alexandrine von Hutten-Czapska (1854-1941), hija del conde Adam von Hutten-Czapski, y que había sido mujer del delegado de negocios de la embajada rusa en Darmstadt. El matrimonio fue anulado en el mismo año, bajo la presión de los parientes principescos y causa del malestar de la familia ducal.

Las estrechas conexiones dinásticas con Prusia, Gran Bretaña y Rusia dieron a la gran casa ducal de Hesse una posición especial, pero tuvieron poco impacto político.

Luis IV murió de un derrame cerebral el 13 de marzo de 1892. En 1910, sus restos fueron trasladados al nuevo mausoleo recién terminado de la gran familia ducal en el parque Rosenhöhe en Darmstadt.

Matrimonio y descendencia 
El 1 de julio de 1862 se casó con la princesa Alicia del Reino Unido y tuvieron siete hijos:

 Victoria nacida en Darmstadt en 1863 y muerta en Londres en 1950. Se casó con el príncipe Luis de Battenberg.

 Isabel de Hesse-Darmstadt, nacida en Darmstadt en 1864 y asesinada cerca de Ekaterinburgo por los bolcheviques el año 1918. Se casó con el gran duque Sergio de Rusia.

 Irene, nacida en Darmstadt en 1866 y fallecida en Hemmelmark en Schleswig-Holstein en 1953. Se casó con el príncipe Enrique de Prusia.

 Ernesto Luis de Hesse-Darmstadt, nacido en Darmstadt en 1868 y fallecido en 1937. Se casó en primeras nupcias con la princesa Victoria Melita del Reino Unido de la que se divorció el año 1901, y se casó en 1905 en segundas nupcias con la Princesa Leonor de Solms-Hohensolms-Lich.

 Federico, nacido en 1870 y fallecido en 1873 en Darmstadt a causa de la hemofilia.

 Alix, nacida en Darmstadt en 1872 y asesinada en Ekaterinburgo por los bolcheviques en 1918. Contrajo matrimonio con el Zar Nicolás II de Rusia.

 María, nacida en 1874 y fallecida en 1878 en Darmstadt a causa de la difteria.
El 30 de abril de 1884 contraería un breve matrimonio morganático con Alejandrina de Kolemine, anulado el 9 de julio de ese mismo año.

Honores 
Órdenes y condecoraciones alemanas

Órdenes y condecoraciones extranjeras

Ancestros

Véase también 
 Historia de Fráncfort del Meno.

Referencias

Enlaces externos 
 Luis IV de Hesse

Luis 04
Luis 04
Casa de Hesse-Darmstadt
Grandes maestres de la Orden de Luis
Grandes maestres de la Orden de Felipe el Magnánimo
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Galardonados con la condecoración Pour le Mérite para méritos militares
Condecorados con la segunda clase de la Cruz de Hierro
Condecorados con la primera clase de la Cruz de Hierro
Miembros de la Orden de la Jarretera
Caballeros comendadores de la Orden Militar de Guillermo
Caballeros de la Orden del Elefante
Coroneles generales de Prusia
Nacidos en Darmstadt
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)